M5 Industries (M5i), een bedrijf gespecialiseerd in special en visual effects voor films
 BMW M5, een personenauto
 Messier 5 (M5), een object aan de sterrenhemel
 M5, een maat metrisch schroefdraad
 M5 Artillerietrekker, een rupsvoertuig voor getrokken geschut
 Maroon 5, een Amerikaanse poprockband
 M5 (spoorwegrijtuig), spoorwegrijtuig van de NMBS
 Metromaterieel M5, het nieuwste metrotype van de Amsterdamse metro; in dienst in 2013
 Een verkeersweg:
 M5 (Azerbeidzjan)
 M-5 (Bosnië en Herzegovina)
 M5 (Groot-Brittannië)
 M5 (Hongarije)
 M5 (Mashreq)
 M5 (Noord-Ierland)
 M05 (Oekraïne)
 M-5 (Rusland)
 M5 (Servië)
 M5 (Wit-Rusland)
 Een voormalige verkeersweg:
 M5 (Joegoslavië)
 de oude naam van de A3 (Noord-Macedonië)